Ritratto di famiglia – dipinto di Andrea Previtali
Ritratto di famiglia – dipinto di Rembrandt
Ritratto di famiglia – dipinto di France Kralj
Ritratto di famiglia – immagine astronomica creata dalla sonda Voyager 1